Dóžecí palác (italsky Palazzo Ducale – dosl. vévodský palác) označuje vícero budov v Itálii:

 Vévodský palác (Alvito) (Palazzo  Ducale (Alvito)
 Dóžecí palác (Benátky) (Palazzo  Ducale, nebo Palazzo Dogale a Venezia
 Vévodský palác (Bivona) (Palazzo  Ducale (Bivona)
 Vévodský palác (Bolzano) (Palazzo Ducale (Bolzano)
 Vévodský palác (Camerino) (Palazzo Ducale (Camerino)
 Vévodský palác (Colorno) (Palazzo Ducale (Colorno)
 Vévodský palác (Gubbio) (Palazzo Ducale (Gubbio)
 Vévodský palác (Ischia di Castro) (Palazzo Ducale d'Ischia di Castro)
 Dóžecí palác (Janov) (Palazzo Ducale (Genova)
 Vévodský palác (Lucca) (Palazzo Ducale (Lucca)
 Vévodský palác (Mantova) (Palazzo Ducale (Mantova)
 Vévodský palác (Massa) (Palazzo Ducale (Massa)
 Královský palác v Miláně (Palazzo Reale di Milano), také jako Vévodský palác (Palazzo Ducale di Milano)
 Vévodský palác (Misterbianco) (Palazzo Ducale (Misterbianco)
 Vévodský palác (Modena) (Palazzo Ducale (Modena)
 Vévodský palác (Nocera Inferiore)	(Palazzo ducale (Nocera Inferiore)
 Vévodský palác (Parma) (Palazzo Ducale (piazzale della Pace) a Parma
 Vévodský palác del Giardino v Parmě (Palazzo Ducale del Giardino) a Parma
 Vévodský palác (Pesaro) (Palazzo Ducale (Pesaro)
 Vévodský palác (Ripacandida), (Palazzo Ducale (Ripacandida), známý také jako hrad Ripacandida (Castello di Ripacandida)
 Vévodský palác (Sabbioneta) (Palazzo Ducale (Sabbioneta)
 Vévodský palác (Sassari) (Palazzo Ducale (Sassari)
 Vévodský palác (Sassuolo)	(Palazzo Ducale (Sassuolo)
 Vévodský palác (Senigallia) (Palazzo ducale (Senigallia)|Palazzo Ducale (Senigallia)
 Vévodský palác (Urbino) (Palazzo Ducale (Urbino)
 Vévodský palác (Urbania) (Palazzo Ducale (Urbania)
 Vévodský palác (Villarosa) (Palazzo Ducale (Villarosa)